Reino steht für:

 Reino, eine Gemeinde in Italien

einen Nachnamen
 Helen Reino (* 1983), estnische Badmintonspielerin
 Pedro Reino (* 1951), ecuadorianischer Schriftsteller

einen Vornamen
 Reino (Vorname)